Sing (album van Gary Barlow), een album van de Engelse zanger Gary Barlow
 Sing (single van Gary Barlow), de eerste single van het gelijknamige album 
 Sing (My Chemical Romance), een nummer van de Amerikaanse band My Chemical Romance
 Sing (Travis), een nummer van Travis
 Sing (1989), een film van Richard J. Baskin met Lorraine Bracco en Peter Dobson
 Sing (2016), een animatiefilm van Garth Jennings met Matthew McConaughey en Reese Witherspoon
 Sing (Ed Sheeran), afkomstig van zijn tweede album 'x'

Zie ook 
 Sing Sing